

Algemeen
 Senior (achtervoegsel) -  de oudere, in tegenstelling tot junior, de jongere
 Oudere - persoon van boven de gemiddelde leeftijd, zonder specifiek aantal jaren
 Bejaarde - iemand van gevorderde leeftijd
 Nestor (positie), de oudste persoon binnen een groep

Zie ook
 Anciënniteit
 Grootouderdag
 Internationale dag van de ouderen

Studentenwereld 

 Senior (studentenvereniging) - voorzitter van het bestuur van een studentenvereniging 
  aanspreektitel van een voorzitter in Vlaanderen

Sport
 Senior (sport) - In de sport staat senior meestal tegenover junior. In de atletiek zijn atleten junior tot en met het jaar waarin men 19 wordt, vanaf het jaar waarin men 20 wordt hoort men tot de senioren. Bij voetbal en hockey is men senior vanaf 18 jaar.

Personen
 Peter Senior, golfer
 Nassau Senior, Brits econoom en jurist

Diversen
 Senior (motorfiets) - motorfietsmerk 
 Senior (Röyksopp), album van Röyksopp